Unitat d'Escolarització Compartida
 Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva
 Unió Europea de Ciclisme